Revolução de 1923 - Revolta armada do Rio Grande do Sul
 Revolución Libertadora - Golpe de estado na Argentina
 Revolução Libertadora (Venezuela) (1901-1903) - Guerra civil na Venezuela

Desambiguação